Teeter ist der Familienname folgender Personen:

 Lara Teeter (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Teeter (1951–2012), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Lynn Teeter Flower
 Teter